

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Jarząbki – część wsi Bustryk w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Poronin
 Jarząbki – część wsi Chmielnik w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Jarząbki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Jarząbki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek